Стюарт () — шотландське прізвище і топонім. Відомі носії прізвища:

Прізвища 

 Анна Стюарт (; 1665—1714) — з 1702 року королева Англії, Шотландії (після їхнього об'єднання 1707 — Великої Британії) та Ірландії, дочка Якова II і Анни Хайд.
 Білл Стюарт (; 1957) — канадсько-італійський хокеїст, тренер.
 Боб Стюарт (; 1950—2017) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Бріанна Стюарт (; 1994) — американська баскетболістка.
 Гей Стюарт (; 1923—2010) — канадський хокеїст.
 Гілберт Стюарт (; 1755—1828) — художник зі Сполучених Штатів Америки.
 Глорія Стюарт (; 1910—2010) — американська актриса, активістка й художниця.
 Деніелл Стюарт (; 1981) — австралійська софтболістка, олімпійська медалістка (2008).
 Девід Стюарт (; 1952) — англійський музикант і музичний продюсер.
 Денніс Стюарт (; 1960) — британський дзюдоїст, олімпійський медаліст (1988).
 Джеймс Стюарт (; 1908—1997) — американський кіно- та театральний актор.
 Джеймс Френсіс Едвард Стюарт (; 1688—1766) — він же Джеймс Старий Претендент (), Шевальє де Сен-Жорж () — претендент на англійський престол під ім'ям Якова III (James III) і на шотландський під ім'ям Якова VIII (James VIII).
 Джеймс Стюарт (Афінянин) (; 1713—1788) — британський археолог, архітектор та художник, один з піонерів неокласицизму.
 Джек Стюарт (; 1917—1983) — канадський хокеїст.
 Джекі Стюарт (, справжнє ім'я ; 1939) — шотландський автогонщик, триразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1.
 Джон Стюарт (; 1870—1958) — шотландський політичний діяч, голова Шотландської Ліги Європейської Свободи.
 Джон Стюарт, 3-й граф Б'ют (; 1713—1792) — шотландський дворянин та британський державний діяч.
 Джон Стюарт (комік) (, при народженні — Джонатан Стюарт Лейбовіц ; 1962) — американський комік, журналіст та ведучий телевізійних програм, автор декількох книжок.
 Дональд Огден Стюарт (; 1894—1980) — американський письменник і сценарист.
 Дональд Стюарт (; 1913—1983) — австралійський письменник.
 Еван Стюарт (; 1957) — шотландський актор.
 Ел Стюарт (; 1945) — вокаліст, гітарист, композитор, автор текстів.
 Енді Стюарт (; 1933—1993) — шотландський співак, комедіант, автор пісень, який ще при житті став одним із символів шотландського духу та традицій.
 Ентоні Стюарт (; 1985) — канадський хокеїст.
 Іан Едвін Стюарт (, 1961) — північноірландський футболіст.
 Ієн Стюарт (; 1949) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст (1972).
 Карл Едвард Стюарт (; 1720—1788) — передостанній представник дому Стюартів і якобітський претендент на англійський і шотландський престоли як Карл III у 1766—1788 роках.
 Керрон Стюарт (; 1984) — ямайська легкоатлетка, олімпійська медалістка (2008).
 Кріс Стюарт (; 1987) — канадський хокеїст, правий нападник.
 Крістен Стюарт (; 1990) — американська актриса.
 Марія I Стюарт (; 1542—1587) — королева Шотландії з дитинства, фактично правила у 1561—1567 роках.
 Марк Стюарт (; 1984) — американський хокеїст, захисник.
 Маркус Стюарт (; 1972) — англійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Маррей Стюарт (; 1986) — австралійський веслувальник, олімпієць.
 Марта Стюарт (; 1941) — американська бізнеследі, письменниця та медійна особистість.
 Нельс Стюарт (; 1902—1957) — канадський хокеїст.
 Оззі Стюарт (; 1954) — британський яхтсмен, олімпійський медаліст (1992).
 Патрік Стюарт (; 1940) — британський актор театру, кіно і телебачення, один з основних акторів Королівської Шекспірівської трупи протягом двадцяти семи років (з 1966 по 1993).
 Род Стюарт (; 1945) — британський вокаліст, композитор, автор пісень, продюсер.
 Рон Стюарт (; 1932—2012) — канадський хокеїст.
 Рорі Стюарт (;  1973) — британський політик-консерватор.
 Фріндел Стюарт (; 1949) — прем'єр-міністр Барбадосу (2010—2018).
 Чарлз Стюарт (; 1868—1946) — канадський фермер, політичний діяч, 3-й прем'єр канадської провінції Альберта в роках 1917 до 1921 і федеральний міністр в адміністрації Маккензі Кінга в 1921—1930 роках, член Палати громад Канади в 1922—1935.
 Челсі Стюарт (; 1990) — канадська футболістка, олімпійська медалістка (2012).

Ім'я 
 Стюарт Адамс — канадський хокеїст
 Стюарт Аттвелл — англійський футбольний арбітр
 Стюарт Бітелл — британський яхтсмен, олімпієць
 Стюарт Вільямс — валлійський футболіст
 Стюарт Г'юстон — шотландський футболіст
 Стюарт Гевін — канадський хокеїст
 Стюарт Голден — американський футболіст
 Стюарт Голл — британський соціолог культури
 Стюарт Голройд — британський письменник
 Стюарт Гордон — американський режисер
 Стюарт Даллас — північноірландський футболіст
 Стюарт Даунінг — англійський футболіст
 Стюарт Лі — англійський стенд-ап комік
 Стюарт Макколл — шотландський футболіст
 Стюарт Маккіммі — шотландський футболіст
 Стюарт Парнабі — англійський футболіст
 Стюарт Прайор — новозеландський дипломат
 Стюарт Пірс — англійський футболіст
 Стюарт Пірсон — англійський футболіст
 Стюарт Руса — астронавт США
 Стюарт Саткліфф — британський художник, бас-гітарист гурту «The Beatles»
 Стюарт Страйкер — американський військовослужбовець
 Стюарт Тінні — австралійський вершник
 Стюарт Фріборн — британський гример
 Стюарт Шрайбер — американський учений-хімік
 Стюарт Юдалл — американський політик

Персонажі 
 Майлі Стюарт () — персонаж і головна героїня серіалу «Ханна Монтана».

Див. також 
 Стюарт — інші значення
Шотландські прізвища